Фти́я ()

Древнегреческая мифология 
 Фтия — одна из дочерей Амфиона и Ниобы.
 Фтия — возлюбленная Аполлона, мать Дора, Лаодока и Полипойта.
 Фтия — один из вариантов имени наложницы Аминтора.
 Фтия — дочь Форонея, из Эгия, возлюбленная Зевса, родившая от него Ахея, ради которой Зевс превратился в голубя.

Античность 
 Фтия Эпирская — жена Адмета, царя Эпира.
 Фтия Эпирская — жена Эакида, царя Эпира.
 Фтия Македонская — жена Деметрия II Этолийского, царя Македонии.

Другое 
 Фтия — город и область на юго-востоке Фессалии, центр племени мирмидонян с их царём Пелеем, отцом Ахилла.
 (189) Фтия — астероид.
 Фтия — род жуков из семейства Краевики.

Примечания